Stéphane Omeonga, né le  à Rocourt en Belgique, est un footballeur belge qui évolue au poste de milieu de terrain au Livingston.

Biographie 

Il est demi-finaliste de la Ligue de la jeunesse de l'UEFA en 2015 avec l'équipe des moins de 19 ans d'Anderlecht.

Le , il rejoint Livingston.

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Footballeur belge
Joueur de l'US Avellino
Joueur du Genoa CFC
Joueur du Hibernian FC
Joueur du Cercle Bruges
Joueur du Pescara Calcio
Joueur du Livingston FC
Naissance en mars 1996
Naissance à Rocourt
Diaspora de la république démocratique du Congo en Belgique